А́йос-Нико́лаос () — село в Греции. Расположено к северу от города Метаны на юго-востоке области Арголида полуострова Пелопоннес. Население посёлка составляет 8 человек по переписи 2011 года. Входит в сообщество Кунупица в общине Тризиния-Метана в периферийной единице Острова в периферии Аттика.

В посёлке, расположенном вдоль побережья, находится храм в честь святителя Николая, а также несколько геотермальных источников, происходящих от тепла вулкана Метаны. Геотермальные воды, привлекающие многочисленных туристов, а также гостиничный и ресторанный бизнес, являются основой экономики посёлка. Про бальнеолечебницы Метаны упоминает в своих описаниях древнегреческий географ Павсаний.

Село создано в 1971 году.

Население

Примечания 

Населённые пункты Греции
Аттика
Пелопоннес